Bethel (hebräisch Beth El „Haus Gottes“) steht für:

 Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel in Bielefeld-Gadderbaum
 Kirchliche Hochschule Bethel in Bielefeld-Gadderbaum
 Gesundheitswerk Bethel Berlin (ehemals Diakoniewerk Bethel)
 Agaplesion Ev. Krankenhaus Bethel Bückeburg, Niedersachsen
 Antenne Bethel, lokaler Hörfunksender in Bielefeld
 Bethel TV, Fernsehsender aus Peru
 Bethel Bible College, Ursprungsort der Pfingstbewegung
 Seamen’s Bethel, Seemannskirche in New Bedford, Mass.

Bethel ist der Name folgender Orte:
 Bethel (Bielefeld), Stadtteil und statistischer Bezirk in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Bethel (Guatemala), Guatemala
 Bethel (Ontario), Kanada
 Bethel Drive, Kanada
 Bethel (Südafrika), Südafrika
 Bethel, Anglesey, Wales, Großbritannien
 Bethel, Cornwall, nahe St Austell, Großbritannien
 Bethel (Tanna), Ort auf der Insel Tanna in Vanuatu

in den Vereinigten Staaten:
 Bethel (Alaska)
 Bethel Census Area
 Bethel (Connecticut)
 Bethel (Metro-North station)
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Kentucky)
 Bethel (Maine)
 Bethel (Minnesota)
 Bethel (Missouri)
 Bethel (New York)
 Bethel (Woodstock)
 Bethel (Pine Plains), New York
 Bethel (North Carolina)
 Bethel (Ohio)
 Bethel (Oklahoma)
 Bethel (Pennsylvania)
 Bethel (Texas)
 Bethel (Vermont)
 Bethel (Clarke County)
 Bethel (Wisconsin), im Wood County
 Bethel Acres, Oklahoma
 Bethel Island, California
 Bethel Park, Pennsylvania

Bethel ist der Familienname folgender Personen:
 Brianne Bethel (* 1998), bahamaische Leichtathletin
 Johannes Bethel (1503 bis 1530 nachweisbar), deutscher Theologe
 Justin Bethel (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Livingstone W. Bethel (1845–1914), US-amerikanischer Politiker
 Paulette Bethel (* um 1955), bahamische Diplomatin und Botschafterin
 Wilson Bethel (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bet-El, biblischer Ort
 Bet El, israelische Siedlung im Westjordanland
 Kibbuz Bet El
 Bethell
 Béthel, Dorf in Benin
 Betelpalme
 Bethel Airport
 Bethel Baptist Church
 Bethel Cemetery
 Bethel Church
 Bethel Grove
 Bethel Heights
 Bethel Hill
 Bethel School
 Bethel Springs
 Bethel Township
 East Bethel